Cambridge je lahko:

 Cambridge, mesto v Angliji (grofija Cambridgeshire)
 Cambridge, Ontario, mesto v Kanadi
 Cambridge, Massachusetts, mesto v Združenih državah Amerike